In deze lijst van houten rijtuigen van de Nederlandsche Spoorwegen op 1 januari 1921 staan alle houten rijtuigen vermeld, die aanwezig waren bij de structurele samensmelting van de exploitatie van de spoorwegmaatschappijen HSM en SS, die op hun buurt ook al spoorwegmaatschappijen als de NBDS en NCS bij zich hadden opgenomen.

Het materieeloverzicht is afkomstig uit het boek De Erfenis. De houten rijtuigen van de Nederlandsche Spoorwegen 1921-1956, geschreven door Bert Steinkamp. Die tabel is gemaakt aan de hand van diverse rapporten en informatie van de NS en spoorwegbelangstellenden.

Hoofdspoormaterieel binnenland

1 = Maatschappij waar het rijtuig oorspronkelijk vandaan komt, dat wil zeggen de maatschappij die de rijtuigserie besteld heeft, waarbij de afkortingen staan voor de volgende maatschappijen:
NBDS = Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij
NCS = Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij
HIJSM = Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij
SS = Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
NZOS = Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij
2 = Gewicht, in tonnen;
3 = Lengte van het rijtuig in millimeters over de koppeling;
4 = Datum waarop het laatste rijtuig is afgekeurd; bij series waarbij het laatste rijtuig niet uit het buitenland is teruggekeerd na de Duitse Bezetting staat het teken "V" vermeld;
5 = Aantal rijtuigen aanwezig op 1 januari 1921;
6 = Aantal rijtuigen aanwezig op 10 augustus 1940;

Externe links

 Stalen rijtuigen van de Nederlandse spoorwegen

 
Spoorwegrijtuig
houten rijtuigen van de Nederlandsche Spoorwegen op 1 januari 1921